Mahmutović bzw. Mahmutovic ist der Familienname folgender Personen:

 Ajdin Mahmutović (* 1986), bosnischer Fußballspieler
 Ena Mahmutovic (* 2003), deutsche Fußballtorhüterin 
 Enes Mahmutovic (* 1997), luxemburgischer Fußballspieler mit serbischen Wurzeln